1. Fußball-Club 1920 Sand am Main e.V. é uma agremiação esportiva alemã, fundada a 27 de março de 1920, sediada em Sand am Main, na Baviera.

História 
O clube foi criado na década de 1920 e pela primeira vez conseguiu sua ascensão à Landesliga Bayern-Nord, em 1981. Contudo, sua estada durou apenas três temporadas, mas fez um retorno imediato após o rebaixamento. Depois de retornar à Landesliga, em 1985, suas seis primeiras temporadas foram uma constante luta pela sobrevivência. Seu retrospecto melhorou muito a partir de 1991, pois só terminou na metade inferior da tabela em 2008.

Em 2000, alcançou mais uma promoção, quando conquistou o título da Landesliga e foi promovido para a Bayernliga (IV), na qual passou duas temporadas (2000-02) antes de retornar à Landesliga. Em 2004, conquistou a Copa Unterfranken.

No final da temporada 2011-12 se qualificou diretamente para a Bayernliga recentemente expandida depois de terminar em sexto na Landesliga.

Títulos 
 Landesliga Bayern-Nord
 Campeão: 2000
 Vice-campeão: 2009
 Unterfranken Cup
 Campeão: 2004

Cronologia recente 
The recent season-by-season performance of the club:

Ligações externas 
Site oficial
  1. FC Sand no Weltfussball.de
  Das deutsche Fußball-Archiv historical German domestic league tables
  Manfreds Fussball Archiv Tables and results from the Bavarian amateur leagues

Fonte 
 Grüne, Hardy (2001). Vereinslexikon. Kassel: AGON Sportverlag ISBN 3-89784-147-9

Clubes de futebol da Alemanha
Clubes de futebol fundados em 1920